NGC 339 (другое обозначение — ESO 29-SC25) — рассеянное скопление в созвездии Тукан.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

0339
Тукан (созвездие)
Рассеянные скопления